Kalvskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvskär (Lemland, Åland), 
 Kalvskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Kalskär
Kalkskär